Municipio de Henry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Henry (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Golden Valley.
 Municipio de Henry (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Henry (condado de Codington, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Codington.
 Municipio de Henry (condado de Marshall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Henry (condado de Fulton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Henry (condado de Henry, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Henry (condado de Plymouth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Plymouth.
 Municipio de Henry (condado de Van Buren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Henry (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Henry (condado de Vernon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Vernon.
 Municipio de Henry (condado de Wood, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wood.